Матмасы — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Матмасы — деревня в Тюмень Тюменской области.
 Матмасы — село в Ярковском районе Тюменской области.